Желєзняк Ірина Михайлівна — український мовознавець, славіст

Див. також 
 Железняк

Українські прізвища